GEOS pode se referir a:

Geos - satélites poligeodésicos estadunidenses com sistema de radiolocalização.
GEOS (8 bits) - sistema operacional para microcomputadores de 8 bits.
GEOS (16 bits) - sistema operacional para PCs compatíveis de 16 bits.

Desambiguação